Kettler steht für:
 Kettler (Unternehmen), ehemalige deutsche Unternehmensgruppe
 KETTLER Alu-Rad GmbH, ehemaliger deutscher Hersteller von Alu-Fahrrädern
 Druck & Verlag Kettler in Bönen – Westfalen
 Kettler Verlag in Dortmund
 Verlag Wolfgang Kettler in Neuenhagen bei Berlin

 Ketteln, Berufsbezeichnung
 Kettler, niederdeutsche Form von Kessler

Personen:
 Adolf von Kettler (1818–1874), preußischer Generalmajor
 Bernd Kettler (1941–1980), deutscher Fußballspieler
 Christian Kettler (* 1964), deutscher Szenenbildner
 Donald Joseph Kettler (* 1944), Bischof von Fairbanks
 Ferdinand Kettler (1655–1737), Herzog von Kurland
 Franz Kettler (1850–1920), preußischer Generalmajor
 Franz-Heinrich Kettler (1906–1986), deutscher evangelischer Theologe und Kirchenhistoriker

 Gotthard Kettler (1517–1587), erster regierender Herzog von Kurland und Semgallen
 Hans Kettler (1900–1977), deutscher Schauspieler
 Hedwig Kettler (1851–1937), deutsche Frauenrechtlerin
 Hermann von Kettler (1832–1916), preußischer Generalleutnant
 Hermine Kettler (1881–?), deutsche Schriftstellerin
 Jakob Kettler (1610–1682), dritter regierender Herzog von Kurland und Semgallen
 Julius Kettler (1852–1921), auch: Julius Iwan Kettler, deutscher Statistiker, Geograph, Heimatforscher, Geheimer Hofrat, Journalist, Herausgeber und Kartograph
 Karl von Kettler (1812–1893), preußischer Generalleutnant
 Louis-Heinz Kettler (1910–1976), deutscher Mediziner
 Markus Kettler (* 1964), deutscher Fußballprofi
 Martina Kettler (20. Jh.), deutsches Fotomodell 

 Winfried Kettler (* 1936), deutsch-schweizerischer Grafiker und Maler von Panoramakarten

Siehe auch:
 Ketteler
 Ketterl
 Ketterle